Атена (Афина) Манукян (; ; 22 мая 1994, Афины, Греция) — армяно-греческая певица и автор песен. Должна была представлять Армению на конкурсе песни Евровидение 2020 с песней «Chains on You».

Карьера 
Первый опыт Атены Манукян в музыкальной индустрии был в 2007 году, когда она приняла участие и выиграла первый приз в конкурсе талантов под названием «Это то, что пропало»: международная телепередача телевизионной сети Alpha в Греции.

В 2008 году Атена Манукян принимала участие в отборочных турах «Детского Евровидения» в Греции.

Свой первый сингл Атена выпустила в 2011 году. Композиция под названием «Party Like A Freak» имела большой успех на родине певицы, набрав в YouTube более миллиона просмотров. Песня дважды была номинирована на национальную музыкальную премию Video Music Awards.

В 2012 году Атена выпустила трек под названием «I Surrender», который в Греции сразу стал хитом лета того года. За эти синглы и за песню Na Les Pos M"agapas поп-исполнительница получила «Золотой диск».

Известность Атене Манукян принесла композиция «XO», которая была записана в Швеции. Видеоклип же на песню снимался в австралийском Сиднее. Эта работа имела большой успех не только в Греции, но и во всей Европе, а также в Америке, Австралии и Азии.

В 2018 году армяно-греческая певица приняла участие в британском телешоу The X Factor.

Конкурс песни Евровидение 2020 
15 февраля 2020 года в прямом эфире Общественного телевидения Армении состоялся финал отборочного проекта Depi Evratesil 2020 («К Евровидению 2020»), в котором приняли участие 12 кандидатов. В результате голосования иностранного жюри она набрала 60 баллов, 58 баллов — в голосовании армянского жюри и 50 — в SMS-голосовании. В итоге Атена Манукян набрала 168 баллов.

Дискография

Синглы 
В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного артиста

Награды

Примечания

Ссылки 

Поп-вокалисты Армении
Поп-вокалисты Греции
Ритм-энд-блюзовые исполнители Армении